Il singolare del torneo di tennis JSM Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Justin Gimelstob che ha battuto in finale Steve Bryan 5-7, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 David Rikl (secondo turno)
 Sargis Sargsian (primo turno)
 David Nainkin (quarti di finale)
 Steve Bryan (finale)

 Doug Flach (secondo turno)
 Eyal Ran (secondo turno)
 Assente
 Bryan Shelton (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

JSM Challenger 1996